

Patronyme
Batty est un nom de famille d'origine anglaise, porté aujourd'hui principalement dans le Yorkshire. Il est porté par :
 David Batty, (1968- ), est un ancien footballeur anglais.
 Emily Batty, (1988- ), est une coureuse cycliste canadienne de VTT cross-country.
 Jean-Baptiste Batty Fischer, (1877-1958), était un photographe luxembourgeois.
 Michael Batty, (1945- ), est un architecte-urbaniste et géographe britannique.
 Grant Batty , (1951- ), est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
Personnalités fictives :
 Nora Batty, personnage du série télévisée britannique Last of the Summer Wine.
 Wally Batty, mari de Nora, personnage du série télévisée britannique Last of the Summer Wine.

Voir aussi 
 , variante, nom de famille.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais